Сигалес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-дель-Писуэрга. Занимает площадь 61,4 км². Население — 4572 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителем города считается святая Марина.

История 
Город основан в 1386 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида